Joel Kiki N’Gako Nyobu, mais conhecido como Ngako (Douala, 21 de outubro de 1985), é um futebolista Camarones que atua como Zagueiro.

Carreira
Formado na base do Toulouse da França foi para o grupo B do clube até ir para a Bulgária. Passou por clubes da França, Bulgária, Portugal, Alemanha e no Brasil, onde de 2010 a 2011 jogou em times Pernambucanos, atualmente joga no FC Costuleni da Moldávia.

Ligações Externas
 Ogol
 Soccerway

Futebolistas dos Camarões
Futebolistas do Vera Cruz Futebol Clube (Vitória de Santo Antão)
Naturais de Duala